Legende:
Die beiden Absteiger der Saison 1995/96 stiegen in die neu geschaffene 2. Bundesliga ab.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde fand am 9. und 10. Februar 1996 in Ludwigshafen statt.

Aufstieg 
Zum letzten Mal vor Einführung der 2. Bundesliga wurden Aufstiegsrunden ausgetragen. Die Aufstiegsrunde Nord fand in Hamburg, die Aufstiegsrunde Süd in Hanau statt. Da der HTC Uhlenhorst Mülheim nach der Saison von der Gruppe Süd in die Gruppe Nord wechselte, gab es im Süden zwei Aufsteiger.

Aufstieg Nord

Aufstieg Süd

Quellen 

1995
Hockey 1995
Hockey 1996